Sinanaj kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Sinanaj (kommun i Albanien), Kukës prefektur, Rrethi i Tropojës, 
 Komuna e Lopësit, kommun, Gjirokastër prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar